Hydara ist der Familienname folgender Personen:

 Aminata Sifai Hydara, gambische Politikerin
 Deyda Hydara (1946–2004), gambischer Journalist
 Ida Faye-Hydara, gambische Frauenrechtlerin
 Lamin Hydara, gambischer Politiker
 Momodou Hydara, gambischer Generaldirektor der National Intelligence Agency (NIA)
 Sadibou Hydara (1964–1995), gambischer Politiker und Minister
 Sheriff Misba Hydara, gambischer Politiker

Hydara steht für:
 Hydara (Gattung), eine Gattung der Randwanzen